Mišji koronavirus (M-CoV) je vrsta koronavirusa koji zaražava miševe. To je jednolančani RNK virus, s pozitivnim osjećajem, koji ulazi u stanicu domaćina vezanjem na CEACAM1 receptor. Kao i drugi koronavirusi iz roda Betacoronavirus, subgenus Embecovirus, ima dodatni gen hemaglutinin esteraze (HE).

Značajka MHV-a, aka murine hepatitis virus je ta što su mnogi sojevi gena hemaglutinin-esteraze pretvorili u pseudogen. To se, međutim, ne odnosi na M-CoV općenito, jer ostali članovi poput PV (Puffinosis koronavirus) zadržavaju funkcionalnu verziju ovog gena.

Vidi još 
 Betacoronavirus
 Koronavirus
 Coronaviridae

Izvori 

Embecovirus